Bartley (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
 Kyle Bartley (1991), Engels voetballer